Sunaristes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hesse 1867. Sunaristes ingår i familjen Canuellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Sunaristes